Громуха:

 Громуха — деревня в Кирилловском районе Вологодской области России.
 Громуха — село в Новоукраинском районе Кировоградской области Украины.